Organització no lucrativa
 Organització Nacional Lahu, vegeu Lahu